

Cinema 
Friends – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
 Due ragazzi che si amano (Friends) – film del 1971 diretto da Lewis Gilbert
Friends – film del 1993 diretto da Elaine Proctor 
Friends – film del 1995 diretto da Tom Jarmusch

Musica 
 Friends – gruppo musicale svedese
 Friends – album dei Beach Boys del 1968
 Friends – singolo dei Beach Boys del 1968, dall'album omonimo
 Friends – album del 1971 tratto dalla colonna sonora del film Due ragazzi che si amano
 Friends – singolo di Elton John del 1971, dall'album omonimo
 Friends – album di Chick Corea del 1978
 Friends – album degli Shalamar del 1982
 Friends – singolo degli Shalamar del 1982
 Friends – album di Dionne Warwick del 1985
 Friends – album dei B'z del 1992
 Friends – singolo di Stella Getz del 1993
 Friends – singolo degli Scooter del 1995
 Friends – album di Sly & Robbie del 1998
 Friends – album dei Ricchi e Poveri del 1999
 Friends – singolo di Amii Stewart del 1984
 Friends – singolo di Aura Dione del 2012
 Friends – album dei White Lies del 2016
 Friends – singolo di Justin Bieber e BloodPop del 2017
 Friends – singolo di Marshmello e Anne-Marie del 2018

Televisione 
 Friends – sitcom statunitense prodotta dal 1994 al 2004

Altro 
 Friends – marchio di preservativi distribuiti dall'azienda italiana Tobacco's Imex

Altri progetti